Kanton Brunstatt (fr. Canton de Brunstatt) je francouzský kanton v departementu Haut-Rhin v regionu Grand Est. Tvoří ho 27 obcí. Zřízen byl v roce 2015.

Obce kantonu 
 Bartenheim
 Brinckheim
 Bruebach
 Brunstatt-Didenheim
 Dietwiller
 Eschentzwiller
 Flaxlanden
 Geispitzen
 Helfrantzkirch
 Kappelen
 Kembs
 Kœtzingue
 Landser
 Magstatt-le-Bas
 Magstatt-le-Haut
 Rantzwiller
 Schlierbach
 Sierentz
 Steinbrunn-le-Bas
 Steinbrunn-le-Haut
 Stetten
 Uffheim
 Wahlbach
 Waltenheim
 Zaessingue
 Zillisheim
 Zimmersheim

Brunstatt